Saltsman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, concepteur américain de jeux vidéo
 (né en 1968), homme politique américain du Tennessee
  (1933-2014), homme politique américain de l'Illinois
 (1930-2017), commissaire des transports du Tennessee
Max Saltsman (1921-1985), homme politique canadien de l'Ontario

Homonymie de patronyme